Bjarne Nielsen kan henvise til:

 Bjarne Nielsen (politiker) – borgmester på Langeland
 Bjarne Nielsen (oversætter) – oversætter, antikvarboghandler
 Bjarne Nielsen (firma) – bilforhandler
 Bjarne Nielsen Brovst (1947-2021) – dansk forfatter